Järtajaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Järtajaure (Arjeplogs socken, Lappland), sjö i Arjeplogs kommun,  (1,2 km²)
Järtajaure (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (1,59 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn